Yaguaraparo peut désigner :

Toponymes

Yaguaraparo : chef-lieu de la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre ;
 Yaguaraparo : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cajigal dans l'État de Sucre.

Homonymie de toponyme